Velkommen til Danmark kan henvise til:

 Velkommen til Danmark (dokumentarfilm fra 1951) – dansk dokumentarfilm fra 1951 af Arne Jensen og Albert Mertz
 Velkommen til Danmark (dokumentarfilm fra 2003) – dansk dokumentarfilm fra 2003 af Erlend E. Mo
 Velkommen til Danmark (film) – dansk børnefilm fra 2016 af Oscar Anker Wiedemann